(litt. « Boulevard du crépuscule ») peut faire référence à :

Toponymes
Sunset Boulevard (litt. « boulevard du coucher de soleil ») est une rue dans le comté de Los Angeles ;
Sunset Boulevard est une rue qui traverse le Sunset District de San Francisco du nord au sud ;
Sunset Boulevard est un district du parc Disney's Hollywood Studios à Lake Buena Vista (Floride).

Cinéma/Théâtre
Sunset Boulevard (Boulevard du crépuscule en français) est un film de Billy Wilder sorti en 1950 avec Gloria Swanson et William Holden ;
Sunset Boulevard est une comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, livret et lyrics de Don Black et Christopher Hampton, créée en 1993 à l'Adelphi Theatre de Londres et inspirée du film-homonyme précédent ;
Sunset Boulevard est un film musical prévu pour 2021 et adapté de la comédie musicale précédente.